De zevende etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op vrijdag 7 juli 2017 van Troyes naar Nuits-Saint-Georges.

Parcours 
Het was een vlak parcours van 213,5 km. De start lag in Troyes. Vanaf daar voerde de route eerst door het departement Aube en vervolgens door het departement Côte-d'Or waar de ook finish in Nuits-Saint-Georges lag. Onderweg was een beklimming van de vierde categorie. In Chanceaux was een tussensprint.

Verloop 
Direct na de start vormde zich een kopgroep bestaande uit Dylan van Baarle, Maxime Bouet, Yohann Gène en Manuele Mori. De voorsprong van het viertal schommelde lange tijd rond de twee en een halve  minuut. Iets minder dan zes kilometer voor de finish werden ze door het peloton ingerekend.

Edvald Boasson Hagen leidde aanvankelijk de sprint, maar werd bijgehaald door Marcel Kittel. Op de finishlijn was het verschil met het oog niet waarneembaar, maar een finishfoto wees uit dat Kittel de winnaar was.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 De route van de 7e etappe op letour.fr

07
Sportevenement in Bourgogne-Franche-Comté
Sport in Côte-d'Or